Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Oliver Fernández e Leonardo Lavalle che hanno battuto in finale Ismael Hernández e Luis Herrera 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Stefan Kruger /  Bryan Shelton (primo turno)
 Pablo Albano /  Nicolás Pereira (semifinali)

 Roberto Saad /  Jack Waite (primo turno)
 Martin Blackman /  Roger Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 1994